— железнодорожная станция на линях Тиёда и Фукутосин, расположенная в специальном районе Сибуя, Токио. Станция обозначена номером C-03 на линии Тиёда и F-15 на линии Фукутосин. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Окрестности станции
Храм Мэйдзи
Парк Ёёги

Планировка станции
Две платформы островного типа и 4 пути.

Близлежащие станции

Ссылки
 Tokyo Metro: Станция Мэйдзи-Дзингумаэ